«Дрянная девчонка» или «Моя своенравная девчонка», «Она со странностями» () — южнокорейская романтическая комедия режиссёра Квак Чэёна. Премьера состоялась 27 июля 2001 года. Фильм повествует о встрече молодого человека с пьяной девушкой на ж/д станции, которая меняет его жизнь. Кинолента, по-видимому, основана на реальной истории, которая размещена в ряде интернет-блогов, написанных Ким Хо Сиком, а затем адаптирована в роман.

Фильм пользовался большим успехом в Южной Корее и отметился наивысшими сборами среди корейских комедий. Во время премьерного показа фильма в Восточной Азии он стал хитом во всём регионе.

В августе 2008 году вышел американский ремейк от режиссёра Яна Самюэля, где главную роль сыграли Элиша Катберт и Джесси Бредфорд; также в августе этого года вышел индийский ремейк под названием Странная парочка (Ugly Aur Pagli). В апреле 2008 года вышла в прокат японская адаптация: драма с Цуёси Кусанаги и Реной Танакой. В 2010 году китайский кинорежиссёр Джо Ма снял сиквел пол названием Дрянная девчонка 2 (我的野蠻女友2), в главной роли с Линн Хунг и Леон Джей Уильямс. В 2013 году режиссёром Сакеном Жолдасом был снят казахстанский ремейк, который называется Он и Она (Сен және Мен). В главных ролях сыграли Жандос Айбасов и Динара Бактыбаева.

Сюжет 
Фильм состоит из трёх частей: первой, второй и эпилога. Первая и вторая часть представлена в виде рассказа от имени главного героя. Первая часть начинается с рассказа Кён У (Чха Тхэхён) об его встрече с некой девушкой (Джианна Чон) в метро, которая была жутко пьяна. Затем они ближе знакомятся и начинают общаться. Она в свою очередь вовлекает его в разные переделки. Вторая часть повествует о начале их отношений, чередуясь с весельем. Однажды она попросила его подарить розу на годовщину, принеся к ней в школу на выступление. Она дважды переставала с ним общаться после встречи Кён У с её родителями, но всё же вновь звонила. Девушка предлагает написать ему письмо о своих чувствах, они зарывают капсулу времени, чтобы через два года проверить свои чувства. Эпилог рассказывает о расставании молодых людей. Спустя два года она не пришла на место встречи. Ища друг друга, они встречаются благодаря тёте Кён У, которая, не зная об их знакомстве, устроила им свидание.

В ролях 
 Чха Тхэ Хён — Кён У
 Джианна Чон — девчонка
 Ким Ин Мун — отец Кён У
 Сон Ок Сук — мать Кён У
 Хан Джин Хи — отец девушки
 Ян Гым Сок — тётя Кён У

Награды и номинации

Критика 
Рецензия-опрос веб-сайта Rotten Tomatoes показала, что 58 % аудитории дали положительный отзыв о фильме.

Саундтреки 
Музыкальное сопровождение фильма состоит из 21 аудиозаписи. Корейская песня «I Believe» в исполнении Син Сынхуна (신승훈) — главная песня фильма, которая была переведена на ряд языков Азии.

Примечания

Ссылки 
 
 Оригинальный текст Ким Хо Сика 
 Обзор на koreanfilm.org
 Описание на All Movie

Кинокомедии Республики Корея
Кинокомедии 2001 года
Романтические кинокомедии Республики Корея
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Экранизации романов
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы Квак Чэ Ёна
Незавершённые статьи о фильмах
Фильмы Республики Корея 2001 года